Органические пероксидные соединения — органические вещества, содержащие группу из двух связанных друг с другом атомов кислорода O-O.

Классы пероксидов 

К пероксидам относятся:

 органические гидропероксиды ROOH
 органические пероксиды металлов ROOM
 органические пероксиды ROOR'
 ацилгидропероксиды (надкислоты, перкислоты, пероксокислоты) RC(O)OOH
 пероксиэфиры (перэфиры) RC(O)OOR
 пероксидикарбонаты
 диацилпероксиды RC(O)OOC(O)R'
 сложные эфиры монопероксиугольной и дипероксиугольной кислот
 диоксетаны
 диоксираны
 элементорганические пероксиды
и др.

Свойства 

Органические пероксидные соединения представляют собой жидкие или кристаллические вещества, плохо растворимые в воде и хорошо растворимые в органических растворителях. Пероксиды отличаются невысокой стабильностью: при нагревании легко разлагаются, воспламеняются и взрываются, особенно в присутствии ионов металлов переменной валентности.

В ИК-спектрах пероксидов обнаруживаются характеристические полосы при 830—890 см для связи O-O при наличии полосы 3545-3562 см для связи O-H в OOH-группе.

Разложение органических пероксидов протекает как по молекулярному, так и гомолитическому механизму с образованием свободных радикалов. Эти соединения проявляют выраженные окислительные свойства.

Получение и применение 

Гидропероксиды образуются в процессах автоокисления органических соединений, пероксиды — при автоокислении алкенов, надкислоты — при автоокислении альдегидов. Ряд органических пероксидных соединений получают с помощью пероксида водорода.

Благодаря способности образовывать радикалы, органические пероксидные соединения используют как инициаторы в радикальной полимеризации и теломеризации.

Литература 
 

Органические пероксидные соединения